Der Begriff Ausbinden bezeichnet:

 die Arbeit mit Hilfszügeln bei Pferden
 Fixieren von Gliedmaßen bei Operationen in der Tiermedizin, Ausbinden (Tiermedizin)
 die Sicherung von gesetztem Text gegen Umfallen im Handsatz, z. B. mit Kolumnenschnur